Санта-Колома-де-Фарнерс (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сельва. Занимает площадь 70,68 км². Население — 11948 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Жироны